Ранчо дел Мар има више значења:

 Ранчо дел Мар (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо дел Мар (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику